

Geografia dos Estados Unidos 
Adrian (Geórgia)
Adrian (Michigan)
Adrian (Minnesota)
Adrian (Missouri)
Adrian (Oregon)
Adrian (Texas)

Geografia da Roménia 
Rio Adrian — da Transilvânia
Adrian (Satu Mare) — aldeia da comuna de Livada, na Transilvânia

Desambiguações de topônimos